Крае́вско-Армя́нское — село в Раздольском сельском округе Хостинского района города Сочи в Краснодарском крае.

География 
Располагается в долине реки Мацесты, в 8-9 км от её устья.

История 
Село основано на землях П. А. Краевского. Он предоставил свои земли для поселения армян, бежавших  от репрессий из Турции. Поэтому вторая часть названия отражает этнос поселенцев, в отличие от Краевско-Греческого.

На базе села в 1930-е годы был создан колхоз «Красный союз». Здесь в основном возделывали табак, выращивали кукурузу, но были и сады сливовые, грушевые, яблоневые; хорошо плодоносил инжир. В колхозе была своя сушилка. Были плантации ореха-фундука.

Население 

 Национальный состав
Село населено преимущественно армянами.

Инфраструктура 
Средняя школа № 41 (ранее семилетняя школа № 5), почта, библиотека.

См. также 
 Краевско-Греческое

Примечания 

Населённые пункты Хостинского района городского округа Сочи